The Gathering kan avse:

Musik 
The Gathering (musikgrupp) – nederländskt metalband bildat 1989
The Gathering (album av Testament) – bandet Testaments åttonde studioalbum
The Gathering (album av Infected Mushroom)
The Gathering (sång) – singel från gruppen Delains debutalbum Lucidity

Film 
The Gathering (film) – amerikansk skräck/thriller från 2002

Spel 
Magic: The Gathering – ett slags samlarkortspel
Magic: the Gathering-sets – lista över sets i ovanstående kortspel

Övrigt
The Gathering (datorträff) – en mötesplats för datorintresserade i Hamar i Norge